Starsky & Hutch steht für: 

 Starsky & Hutch (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1975 bis 1979)
 Starsky & Hutch (Computerspiel) (2004)
 Starsky & Hutch (Film), US-amerikanischer Film von Todd Phillips (2004)